La Riposte socialiste est une organisation marxiste présente au Québec et au Canada, qui publie un journal, papier et web, portant le même nom. La Riposte socialiste porte également le nom de Fightback dans le Canada anglais, et publie un journal anglophone portant le même nom. Elle est affiliée à la Tendance marxiste internationale, une organisation marxiste internationale, dont le principal fondateur fut Ted Grant. Son porte-parole actuel est Alan Woods.  

Cette organisation se réclame des idées de Karl Marx, Engels, Lénine, Trotsky et Luxembourg. La Riposte socialiste travaille à construire les forces révolutionnaires en vue d’intervenir dans les mouvements des étudiants et des travailleurs et d’y promouvoir la solution du socialisme. Le socialisme est une société où la production est possédée, gérée et planifiée démocratiquement par les travailleurs ; une société où la production est orientée vers les besoins de la population, et non vers les profits de la classe capitaliste qui domine actuellement notre société.

La Riposte socialiste soutient les luttes des étudiants, des travailleurs et des groupes opprimés en participant à leurs manifestations, lignes de piquetage et actions politiques. Cette organisation promeut également l’éducation socialiste et marxiste sur l’histoire des mouvements de lutte sociale, l’économie, la philosophie, les enjeux d’actualité, à travers des conférences-discussion, des cercles de lecture et de discussion.

La Riposte socialiste porte également la voix du marxisme au sein d'un collectif dans Québec solidaire (appelé TMI Québec).

Voir aussi

Articles connexes 
 Marxisme
 Léninisme
 Trotskisme
 Tendance marxiste internationale
 Ted Grant
 Alan Woods

Liens externes 
 Site officiel de Fightback
 Site officiel de La Riposte socialiste
 Site officiel de la TMI

Notes et références 

Organisation trotskiste
Tendance marxiste internationale